Hendler (abgeleitet vom Beruf des Händlers) ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Hendler (* 1976), uruguayischer Schauspieler
 David Hendler (1904–1984), israelischer Maler
 Edmundo S. Hendler, argentinischer Jurist und Hochschullehrer
 James Hendler, US-amerikanischer Informatiker und Hochschullehrer
 Lauri Hendler (* 1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Maximilian Hendler (* 1939), österreichischer Slawist, Musikwissenschaftler und Komponist
 Raymond Hendler (1923–1998), US-amerikanischer Maler
 Reinhard Hendler (* 1947), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Stewart Hendler (* 1978), US-amerikanischer Regisseur
 Tamaryn Hendler (* 1992), belgische Tennisspielerin

Siehe auch:
 Händler (Begriffsklärung)